Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 и 10 марта.

Призёры

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012